Дима́ев, Ума́р Дима́евич () — чеченский музыкант и композитор, Народный артист Чечено-Ингушской АССР, отец музыкантов и композиторов Али и Саида Димаевых.

Биография 
Родился 1 октября 1908 года в селе Урус-Мартан в Чечне. C 1924 года работал в музыкантом на Урус-Мартановском районном радиоузле. С 1929 года работал в Грозном солистом оркестра народных инструментов в Чечено-Ингушском драматическом театре. В 1934 году стал и солистом оркестра народных инструментов республиканского радиокомитета. В 1939 году в Москве стал лауреатом первого всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах.

Во время Великой Отечественной войны написал много патриотических произведений. Вплоть до депортации активно работал в составе фронтовых музыкальных бригад, дававших концерты на фронте, в госпиталях, для убывающих на фронт и тружеников тыла.

В годы депортации жил на станции Пишпек Киргизской ССР. С 1946 года работал кочегаром на заводе «Сельхозмашиностроение».

С 1954 года Умар Димаев был солистом-инструменталистом в Чечено-Ингушском ансамбле песни и танца, позже переименованном в «Вайнах». В 1956 году состоялась первая за годы депортации радиотрансляция с концерта мастеров искусств Чечено-Ингушетии, участником которого был и Умар Димаев.

После возвращения на родину в 1957 году он продолжил работу в Чечено-Ингушском ансамбле песни и танца. В том же году он стал Заслуженным артистом ЧИАССР, а в 1961 году — Народным артистом ЧИАССР.

Участвовал в съёмках фильма «Я буду танцевать» о творчестве известного танцовщика Махмуда Эсамбаева.

С 1970 года работает в Чечено-Ингушской государственной филармонии, участвует в концертах, в том числе сольных. Его записи пополнили архивы фонотек студий республик Кавказа и Всесоюзной звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Были изданы десятки грампластинок с его записями. Умар Димаев написал более 400 произведений.

В 1970 году был представлен к званию Заслуженного артиста РСФСР. Но тяжёлая и продолжительная болезнь и кончина не позволили ему получить звание.

Семья 
Умар Димаев и его супруга Асет воспитали четырёх сыновей — Мутуша, Саида, Али, Амарбека — и дочь Айну. Трое из детей, Саид, Али и Амарбек получили профессиональное музыкальное образование.
 Мутуш Димаев.
 Саид Димаев — композитор, дирижёр, член Союза композиторов России.
 Айна Димаева.
 Али Димаев — музыкант и композитор, автор и исполнитель песен, основатель и бессменный руководитель первой чеченской рок-группы «Зама» («Время»), дипломант XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1985), Лауреат Премии Ленинского комсомола Чечено-Ингушской АССР (1986), дипломант V Международного фестиваля «Ярославские гуляния» (2000), Народный артист Чеченской Республики (2001) и Республики Ингушетия (2001).
 Амарбек Димаев — пианист, гармонист, композитор, аранжировщик. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт.

Память 

 В Чеченской Республике учреждена Государственная премия в области музыкального искусства имени Умара Димаева.
 Открытый в Урус-Мартане в 2010 году Дворец культуры получил имя Умара Димаева.
 В Грозном именем Димаева названа одна из улиц.
 Чрезвычайный и полномочный посол Иордании в Японии Димай Зухейр был назван в честь Умара Димаева.

Литература 
на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Юсупов Азим. Певец отчего края [об Умаре Димаеве] / Д. Музакаев // «Вайнах» — жизнь моя. — Грозный, 2010. — С. 184—187.

на чеченском языке

Примечания

Ссылки 
 Умар Димаев
 Умар Димаев — это гордость и величие нашего народа
 

Музыканты Чечни
Композиторы Чечни
Народные артисты Чечено-Ингушской АССР